Агва Вива има више значења:
 Агва Вива (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Агва Вива (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Агва Вива (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Агва Вива (Хуарез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Агва Вива (Лопез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Агва Вива (Амекамека), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Агва Вива (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику